Berteau ist der Familienname von:

 Alain Berteau (* 1971) niederländischer Modedesigner 
 Marcel Berteau (1922–2003), belgischer Schauspieler 
 Martin Berteau (1691 oder 1709–1771), französischer Gambist, Cellist und Komponist
 Victoire Berteau (* 2000), französische Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Berteaut
 Bertheau
 Berto
 Berthod